Nawabganj (Oudh), talukdari d'Oudh 
 Districte de Chapai Nawabganj o Districte de Nawabganj, districte de Bangladesh 
 Nawabganj (Chapai Nawabganj), capital del districte
 Nawabganj (Bareilly), ciutat i municipalitat del districte de Bareilly a l'estat d'Uttar Pradesh
 Nawabganj (Baranbanki) 
 Nawabganj (Gonda), ciutat i municipi del districte de Gonda a Uttar Pradesh 
 Nawabganj (Unao), ciutat i municipi al districte d'Unao a Uttar Pradesh
 Nawabganj (24 Parganas) antic nom de North Barrackpur, ciutat i municipalitat a la subdivisió de Barrackpore o Barrackpur al districte de North 24 Parganas a Bengala Occidental
 Nawabganj (Katihar), població del districte de Katihar a Bihar